Pablo Herrera (beachvolleyballer), Spaans beachvolleyballer (1982)
 Pablo Herrera (voetballer), Costa Ricaans voetballer (1987)